Bellett bezeichnet:

 John Gifford Bellett (1795–1864), irischer Prediger und Autor der Brüderbewegung
 Isuzu Bellett, Mittelklasse-Modell des japanischen Automobilherstellers Isuzu

Siehe auch:
 Bellet (Begriffsklärung)
 Belet